Первая лига 1947 () — 10-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Влазния» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1947
Албания
1947 год в Албании